Puszczykowo peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Puszczykowo, une ville ;
 Puszczykowo, un village dans la powiat de Grodzisk Wielkopolski.

dans la voïvodie de Lubusz
 Puszczykowo, un village.